Pierre-Paul Riquet – ingegnere francese
 Riquet – stazione della Metropolitana di Parigi
 Riquet (famiglia) – famiglia nobile francese

Pagine correlate 

 Piquet